Імпера́тор Жу́й ( або , «Терпеливий імператор») — скорочена форма посмертного імені та титулу імператорів та правителів Китаю. Інші назви — Жуй-ді, Жуйді.

Китай 
Імператор Жуй — четвертий і останній ван династії У (921 — 937).
Імператор Жуй — сьомий імператор династії Цін (1796 — 1820).

Жуй